Barcragujn chumb (2012/2013) był 21. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Armenii. W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn, grając systemem kołowym w 6. rundach. Rozgrywki rozpoczęły się 31 marca 2012, a zakończyły 18 maja 2013 roku. Tytuł zdobyła drużyna .

W związku ze zmianą systemu rozgrywania ligi z wiosna-jesień na system jesień-wiosna, sezon 2012/13 był sezonem przejściowym. Trwał ponad rok i składał się z sześciu rund.

Drużyny 

1 Zaznaczono dwie drużyny, ponieważ  zdobyła Puchar Armenii w edycji 2011, a  – 2011/2012.

Tabela

Wyniki 
Rozgrywki odbywają się w systemie sześciu rund. Każda z drużyn zagra trzykrotnie z drużną przeciwną, trzy razy na własnym boisku, jak i trzy razy na wyjeździe. Łącznie poszczególne drużyny rozegrają po 42 mecze.

Kolejki od 29. do 42.

Strzelcy 
Stan na 11 lipca 2013

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 uefa.com

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Armenii
2012 w Armenii
2013 w Armenii